El término hábito hace referencia a varios artículos en esta enciclopedia:

En las ciencias de la salud
 a un hábito, un comportamiento repetido regularmente;

Minerales
 al hábito cristalino, el aspecto macroscópico que presentan los minerales.

Religión
 al hábito religioso, la vestidura usada por las órdenes religiosas;

Botánica
 al hábito de crecimiento o porte, aspecto general de una planta (que puede ser herbáceo, arbustivo, arbóreo, etcétera);
 al hábito del diablo o acónito común (Aconitum napellus), una planta de la familia de las ranunculáceas.

Otros 
 a la costumbre, tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto.